Příjmení Cseh ( Čech, český/-á/-é, čeští), přechýleně Csehová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Andreo Cseh (1895–1979), maďarský esperantista
 László Cseh (fotbalista) (1910–1950), maďarský fotbalista a reprezentant
 László Cseh (* 1985), maďarský plavec
 Martin Cseh (* 1988), slovenský fotbalista

Podobné články
 Čech (příjmení)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Maďarská příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení